Lvov, respektive Ľvov je příjmení mnoha osob s ruského, či běloruského jazykového prostředí:

 Georgij Jevgeňjevič Lvov, kníže a politik
 Alexej Fjodorovič Lvov, ruský hudební skladatel

Ruská příjmení